San Vittore kan syfta på:

Geografi

Italien 

 San Vittore (kommunhuvudort), Lombardiet, Provincia di Sondrio, 
 San Vittore (ort i Italien, Veneto), Provincia di Verona, 
 San Vittore (ort i Italien, Marche, Provincia di Macerata), 
 San Vittore (ort i Italien, Kampanien, Provincia di Caserta), 
 San Vittore (ort i Italien, Kampanien, Provincia di Salerno), 
 San Vittore (ort i Italien, Marche, Provincia di Ancona), 
 San Vittore del Lazio, kommun, Provincia di Frosinone, 
 San Vittore Olona, kommun, Lombardiet, Città metropolitana di Milano,

Schweiz 

 San Vittore, Schweiz, ort och kommun,  Graubünden,  

Robotskapade Italienförgreningar